Bergelmir (mythologie), een waterreus in de Noordse mythologie
Bergelmir (maan), een maan van Saturnus